Барон Дафферин и Кландебой из Бэллилейди и Киллили в графстве Даун — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии.

История 
Титул барона Дафферина и Кландебоя был создан 31 июля 1800 года для дамы Доркас Блэквуд (1726—1807), вдовы сэра Джона Блэквуда, 2-го баронета (1721—1799). Он был депутатом Ирландской Палаты общин от Киллили (1761—1768, 1776—1790, 1798—1799) и Бангора (1768—1776, 1790—1798). Звание пэра был предназначено для сэра Джона Блэквуда за обмен за его поддержку Унии Ирландии с Великобританией.

Титул баронета Блэквуда из Киллили в графстве Даун (Баронетство Ирландии) был создан 1 июля 1763 года для Роберта Блэквуда (1694—1774), отца сэра Джона Блэквуда. Он был сыном Джона Блэквуда и Урсулы Гамильтон, дочери Роберта Гамильтона из Киллили в графстве Даун. Блэквуды, имевшие шотландское происхождение, были видными землевладельцами в графстве Даун и контролировали избирательный округ Киллили в парламенте Ирландии. Леди Дафферин и Кланебой была дочерью Джеймса Стивенсона, сына полковника Ганса Стивенсона и Энн Гамильтон, дочери Джеймса Гамильтона, сына Арчибальд Гамильтон из Ланаркшира, брата Джеймса Гамильтон, 1-го виконта Кландебоя. Ее прадед Джеймс Гамильтон стал единственным наследником лорда Клэнебоя, когда внук первого виконта, Генри Гамильтон, 2-й граф Кланбрассил, 3-й виконт Кландебой, скончался в 1675 году.

Преемником леди Дафферин и Кландебой стал её сын, Джеймс Стивенсон Блэквуд, 2-й барон (1755—1836), который уже стал преемником своего отца в качестве 3-го баронета в 1799 году. Он представлял Киллили в Ирландской Палате общин (1788—1801), а также Хелстон (1807—1812) и Олдборо (1812—1818), был ирландским пэром-представителем в Палате лордов Великобритании (1820—1836). Он был бездетным, его преемником стал его младший брат, Ганс Блэквуд, 3-й барон (1758—1839). Внук последнего, 5-й барон Дафферин (1826—1902), был известным либеральным политиком. Он занимал должности заместителя министра по делам Индии (1864—1866), заместителя военного министра (1866), канцлера герцогства Ланкастер (1868—1872), генерального казначея (1868—1872), генерал-губернатора Канады (1872—1878) и вице-короля Индии (1884—1888). Также он являлся послом Великобритании в России (1879—1881), Османской империи (1881—1884), Италии (1888—1892) и Франции (1891—1896), лорда-лейтенанта графства Даун (1864—1902) и лорда-хранителя пяти портов (1892—1895). 22 января 1850 года для него был создан титул барона Кландебоя из Кландебоя в графстве Даун (Пэрство Соединённого королевства), который давал ему и его потомкам место в Палате лордов Великобритании. 13 ноября 1871 года он получил титулы виконта Кландебоя из Кландебоя в графстве Даун и графа Дафферина в графстве Даун. 17 ноября 1888 года для него был созданы титулы графа Авы в провинции Бирма и маркиза Дафферина и Авы в графстве Даун и в провинции Бирма. Все эти титулы являлись Пэрством Соединённого королевства. Лорд Дафферин и Ава получил королевское разрешение на дополнительные фамилии «Гамильтон» (1862) и «Темпл» (1872).

Его старший сын и наследник Арчибальд Гамильтон-Темпл-Блэквуд, граф Авы (1863—1900), был убит при осаде Ледисмита во время второй Англо-бурской войны, где служил в качестве военного корреспондента. Он не состоял в браке, поэтому титул маркиза унаследовал его второй сын, Теренс Джон Темпл Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 2-й маркиз Дафферин и Ава (1866—1918). После его смерти титулы перешли к другому брату, Фредерику Темплу Гамильтону-Темплу-Блэквуду, 3-му маркизу (1875—1930). Он был военным, а также служил в качестве спикера Сената Северной Ирландии (1921—1930). Лорд Дафферин и Ава погиб в авиакатастрофе, ему наследовал его сын, Бэзил Шеридан Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 4-й маркиз Дафферин и Ава (1909—1945). Он занимал должности лорда в ожидании (1936—1937) и заместителя министра по делам колоний в правительстве от Невилла Чемберлена (1937—1940). После его смерти во время Второй мировой войны титулы унаследовал его шестилетний сын, Шеридан Фредерик Теренс Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 5-й маркиз Дафферин и Ава (1938—1988). Он был хорошо известным меценатом. Он был бездетен, и после его смерти в 1988 году титулы маркиза Дафферина и Авы, графа Дафферина и графа Авы, виконта Кландебоя и барона Кландебоя (создан в 1850 г.) угасли. Тем не менее, титулы баронета и барона Дафферина и Кландебоя унаследовал его дальний родственник, сэр Фрэнсис Джордж Блэквуд, 7-й баронет (1916—1991), который стал 10-м бароном. По состоянию на 2014 год носителем титулов являлся сын последнего, Джон Фрэнсис Блэквуд, 11-й барон Дафферин и Кландебой (род. 1944). который стал преемником своего отца в 1991 году. Как и его отец, он проживает в Австралии.

Титул баронета Блэквуда из Нэви в Баронетстве Соединённого королевства был создан 1 сентября 1814 года для достопочтенного Генри Блэквуда, седьмого сына сэра Джона Блэквуда, 2-го баронета, и Доркас Блэквуд, 1-й баронессы Дафферин и Кландебой. Он был вице-адмиралом королевского флота и принес депешу о победе английского флота в Трафальгардском сражении 1805 года. Его потомок, Фрэнсис Блэквуд, 7-й баронет (1916—1991), унаследовал титулы 10-го барона Дафферина и Кландебоя и 11-го баронета из Киллили в 1988 году.

Баронеты Блэквуд из Киллили (1763) 
 1763—1774: сэр Роберт Блэквуд 1-й баронет (5 ноября 1694—1774), сын Джона Блэквуда и Урсулы Гамильтон.
 1774—1799: сэр Джон Блэквуд, 2-й баронет (1721 — 17 февраля 1799), старший сын предыдущего от 1-го брака.
 1799—1836: сэр Джеймс Стивенсон Блэквуд, 3-й баронет (8 июля 1755 — 8 августа 1836), 2-й сын предыдущего, барон Дафферин и Кландебой (с 1807 года).

Бароны Дафферин и Кландебой (1800) 
 1800—1807: Доркас Блэквуд, 1-я баронесса Дафферин и Кландебой (1726 — 8 февраля 1807), старшая дочь Джеймса Стивенсона, жена с 1751 года сэра Джона Блэквуда, 2-го баронета (1721—1799)
 1807—1836: Джеймс Стивенсон Блэквуд, 2-й барон Дафферин и Кландебой (8 июля 1755 — 8 августа 1836), второй сын предыдущих
 1836—1839: Ганс Блэквуд, 3-й барон Дафферин и Кландебой (октябрь 1758 — 17 ноября 1839), четвертый сын сэра Джона Блэквуда, 2-го баронета, младший брат предыдущего
 1839—1841: Прайс Блэквуд, 4-й барон Дафферин и Кландебой (6 мая 1794 — 21 июля 1841), третий сын предыдущего от первого брака
 1841—1902: Фредерик Темпл Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 5-й барон Дафферин и Кландебой (21 июня 1826 — 12 февраля 1902), единственный сын предыдущего, граф Дафферин с 1871 года, маркиз Дафферни и Ава с 1888 года.

Маркизы Дафферин и Ава (1888) 
 1888—1902: Фредерик Темпл Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 1-й маркиз Дафферин и Ава (21 июня 1826 — 12 февраля 1902), единственный сын Прайса Блэквуда, 4-го барона Дафферина и Кландебоя
 1902—1918: Теренс Джон Темпл Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 2-й маркиз Дафферин и Ава (16 марта 1866 — 11 февраля 1918), второй сын предыдущего
 1918—1930: Фредерик Темпл Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 3-й маркиз Дафферин и Ава (26 февраля 1875 — 21 июля 1930), четвертый сын 1-го маркиза, младший брат предыдущего
 1930—1945: Бэзил Шеридан Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 4-й маркиз Дафферин и Ава (6 апреля 1909 — 25 марта 1945), единственный сын предыдущего
 1945—1988: Шеридан Фредерик Теренс Гамильтон-Темпл-Блэквуд, 5-й маркиз Дафферин и Ава (9 июля 1938 — 29 мая 1988), единственный сын предыдущего.

Бароны Дафферин и Кландебой (продолжение креации 1800) 
 1988—1991: Фрэнсис Джордж Блэквуд, 10-й барон Дафферин и Кландебой (20 мая 1916 — 13 ноября 1991), старший сын кэптена Мориса Балдуина Раймонда Блэквуда (1882—1941), внук кэптена сэра Фрэнсиса Блэквуда, 4 го баронета (1838—1924)
 1991 — настоящее время: Джон Фрэнсис Блэквуд, 11-й барон Дафферин и Кландебой (род. 18 октября 1944), старший сын предыдущего
 Наследник титула: достопочтенный Фрэнсис Зенден Блэквуд (род. 6 января 1979), единственный сын предыдущего.

Баронеты Блэквуд из Нэви (1814) 

 1814—1832: вице-адмирал сэр Генри Блэквуд, 1-й баронет (28 декабря 1770 — 14 декабря 1832), 4-й сын сэра Джона Блэквуда, 2-го баронета (1721—1799)
 1832—1851: кэптен сэр Генри Мартин Блэквуд, 2-й баронет (11 июня 1801 — 7 января 1851), единственный сын предыдущего от 2-го брака
 1851—1894: сэр Генри Блэквуд, 3-й баронет (7 мая 1828 — 26 мая 1894), старший сын предыдущего
 1894—1924: кэптен сэр Фрэнсис Блэквуд, 4-й баронет (11 ноября 1838 — 20 июня 1924), второй сын 2-го баронета, младший брат предыдущего
 1924—1948: сэр Генри Палмер Темпл Блэквуд, 5-й баронет (12 мая 1896 — 1 сентября 1948), старший сын Генри Роберта Темпла Блэквуда (1862—1910), единственного сына 4-го баронета от 1-го брака
 1948—1979: сэр Фрэнсис Эллиот Темпл Блэквуд, 6-й баронет (11 марта 1901 — 2 марта 1979), младший брат предыдущего
 1979—1991: сэр Фрэнсис Джордж Блэквуд, 7-й баронет (20 мая 1916 — 13 ноября 1991), старший сын капитана Мориса Балдуина Раймонда Блэквуда (1882—1941), внук капитана сэра Фрэнсиса Блэквуда, 4-го баронета (1838—1924), 10-й барон Дафферин и Кландебой (с 1988 года).
 1991 — : Джон Фрэнсис Блэквуд, 8-й баронет (род. 18 октября 1944), старший сын предыдущего, 11-й барон Дафферин и Кландебой (с 1991 года).

Семейная родословная

См. также 
 Граф Кланбрассил

Примечания

Источники 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com
 Dufferin and Claneboye, Baron (I, 1800) 
 Dufferin and Ava, Marquess of (UK, 1888—1988) 

Дафферин и Кландебой
Дафферин и Кландебой
Дафферин и Кландебой